Die Badminton-Seniorenweltmeisterschaft 2019 fand vom 4. bis zum 11. August 2019 in Katowice statt. Folgend die Ergebnisse der Altersklasse O70.

Herreneinzel

Setzliste 
  Johan Croukamp (Gold)
  Per Dabelsteen (Silber)
  Jim Garrett (Bronze)
  Carl-Johan Nybergh (Viertelfinale)
  Hubert Miranda (Bronze)
  Anthony Lourdes (Viertelfinale)
  Apirat Siwapornpitak (3. Runde)
  Harry Skydsgaard (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
  Elvira Richter (Bronze)
  Sumiko Kaneko (Bronze)
  Yuriko Okemoto (Gold)
  Irene Sterlie (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Knud Danielsen / Torben Hansen (Silber)
  Johan Croukamp /  Carl-Johan Nybergh (Gold)
  Michael John Cox / Jim Garrett (Bronze)
  Gavin Horrocks / Grahame L. Moscrop (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Haruko Asakoshi / Yasuko Kataito (Gold)
  Renate Gabriel / Elvira Richter (Viertelfinale)

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Endrunde

Mixed

Setzliste 
  Per Dabelsteen / Irene Sterlie (Viertelfinale)
  Knud Danielsen / Margrette Danielsen (Viertelfinale)
  Jim Garrett / Angela Brown (2. Runde)
  Roger Baldwin / Vicki Betts (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=14365F9A-47BD-4106-912D-0D0BE6E6370A

Senioren 2019
Seniorenweltmeisterschaft
Seniorenweltmeisterschaft 2019
Weltmeisterschaft 2019